El término Isabel Muñoz puede referirse:

 a Isabel Muñoz, una sonidista mexicana de cine
 a Isabel Muñoz, fotógrafa española, Premio Nacional de Fotografía de España y World Press Photo
 a Isabel Muñoz-Caravaca, periodista, astrónoma, activista obrera, ecologista y feminista española